Милена Дапчевић (рођена Врсајков; Деспотово, 2. септембар 1930 — Београд, 3. децембар 2018) била је српска глумица. 

Била је супруга генерала ЈНА и народног хероја Пека Дапчевића.

Преминула је 3. децембра 2018. године у Београду.

Улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950.-те ▲
|-
| 1951. || Бакоња фра Брне || Цвита
|-
| 1952. || Сви на море || Зорица
|-
| 1953. || Пожари у граду || 
|-
| 1953. || Невјера || Ана ди Грација
|-
| 1954. || Аникина времена || Аника
|-
| 1955. || Песма са Кумбаре || Зехра, пашина ћерка
|-
| 1958. || Госпођа министарка || Дара Урошевић
|-
| 1958. || Случај у трамвају (ТВ) || Вера
|-
| 1959. || Дневник Ане Франк || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960.-те ▲
|-
| 1961. || Песма (ТВ) || 
|-
| 1962. || Коштана || 
|-
| 1968. || Све ће то народ позлатити (ТВ) || 
|-
| 1969. || Битка на Неретви || партизанка
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970.-те ▲
|-
| 1974. || Кошава || Вера
|-
| 1974. || Приче о псима || 
|-
| 1974. || Црна листа || госпођа Дејви
|-
| 1975. ||  Нора (ТВ) || Линде
|-
| 1975. || Повратак лопова || жена у возу
|-
| 1976. || Морава 76 || 
|-
| 1978. || Бошко Буха ТВ серија || докторка Рада
|-
| 1978. || Бошко Буха || докторка Рада
|-
| 1979. || Какав дан || 
|-
| 1979. || Трофеј || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те ▲
|-
| 1981. || Светозар Марковић || 
|-
| 1982. || Поп Ћира и поп Спира || Арсиница
|-
| 1982. || Казивања || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1930.
Умрли 2018.
Паланчани (Бачка Паланка)
Српске глумице
Југословенски глумци